Die Entführung est le titre de plusieurs œuvres :

Littérature 
 Die Entführung (1838), une nouvelle de Joseph von Eichendorff

Cinéma 
 , film allemand réalisé par Géza von Bolváry, sorti en 1936 ;
 , titre allemand du film tchèque Únos coréalisé par Ján Kadár et Elmar Klos, sorti en 1953 ;
 , film allemand réalisé par Peter Patzak, sorti en 1999 ;
 , film allemand réalisé par Johannes Grieser, sorti en 2007 ;

Télévision 
  un téléfilm autrichien réalisé par Georg Lhotzky, sorti en 1971 ;